Панжа́с () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Казобон. Округ коммуны — Кондом.

Код INSEE коммуны — 32305.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 590 км к югу от Парижа, в 130 км западнее Тулузы, в 60 км к западу от Оша.

На юге коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 380 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 240 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 180 были экономически активными, 60 — неактивными (показатель активности — 75,0 %, в 1999 году было 65,1 %). Из 180 активных жителей работали 161 человек (86 мужчин и 75 женщин), безработных было 19 (11 мужчин и 8 женщин). Среди 60 неактивных 11 человек были учениками или студентами, 29 — пенсионерами, 20 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Лаврентия (XI век). Исторический памятник с 1995 года

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер